Münninghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Münninghoff (1944–2020), niederländischer Autor
 Herman Ferdinandus Maria Münninghoff OFM (1921–2018), niederländischer Ordensgeistlicher, Bischof von Jayapura